Anderson puede referirse a:

Topónimos de Estados Unidos 

 Anderson (Alabama).
 Anderson (Alaska).
 Anderson (California).
 Anderson (Carolina del Sur).
 Anderson (condado de Burnett, Wisconsin).
 Anderson (condado de Iron, Wisconsin).
 Anderson (Indiana).
 Anderson (Nueva Jersey).
 Anderson (Texas).
 Anderson Island (Washington).
 Andersonville (Georgia).
 Municipio de Anderson (condado de Caswell, Carolina del Norte).

Personas

Anderson como nombre de pila 

 Anderson dos Santos (n.1985), futbolista brasileño.
 Anderson Guerrero (n.1994),  futbolista colombiano.
 Anderson Luís de Abreu Oliveira (n.1988), futbolista brasileño.
 Anderson Passos Batista (n.1978), futbolista brasileño naturalizado guatemalteco.
 Anderson Roberto da Silva Luiz (n.1978), futbolista brasileño, conocido como Anderson.
 Anderson Santos Silva (n.1981), futbolista brasileño.

Anderson como apellido 

 Enrique Anderson Imbert, (1910-2000) escritor, ensayista y crítico literario argentino. 
 James Anderson (1678-1739), pastor presbiteriano escocés, uno de los autores de las Constituciones de la masonería.
 John B. Anderson, también conocido como John Bayard Anderson (1922-2017), político y abogado estadounidense.
 Leroy Anderson (1908-1975), compositor estadounidense.
 Loni Anderson, también conocida como Loni Kaye Anderson (n.1946), actriz estadounidense.
 Pamela Anderson, también conocida como Pamela Denise Anderson (n.1967), actriz y modelo canadiense-estadounidense.
 Paul Thomas Anderson (n.1970), director, guionista y productor estadounidense de cine.
 Poul Anderson, también conocido como Poul William Anderson (1926-2001), escritor estadounidense de ciencia ficción.
 Wes Anderson (n.1969), actor, director, guionista y productor estadounidense de cine.

Abreviaturas de científicos 

 Anderson: James Anderson (1738-1809).
 A.Anderson: Alexander Anderson (1748-1811).
 A.B.Anderson: Anthony Benett Anderson (n.1950).
 C.E.Anderson: Christiane Eva Anderson (n.1944).
 C.L.Anderson: Charles Lewis Anderson (1827-1919).
 D.E.Anderson: Denis Elmo Anderson (n.1934).
 D.J.Anderson: Daryl J. Anderson.
 D.L.Anderson: D.L. Anderson (fl.1998).
 E.F.Anderson: Edward Frederick Anderson (1932-2001).
 E.S.Anderson: Edgar Shannon Anderson (1897-1969).
 F.Anderson: Freda Anderson (fl.1996).
 F.M.Anderson: F.M. Anderson (fl.1999).
 F.W.Anderson: Frederick William Anderson (1866-1891).
 G.H.Anderson: George H. Anderson (fl.1986).
 G.J.Anderson: Gregory Joseph Anderson (n.1944).
 G.W.Anderson: George W. Anderson (1800-1817).
 H.W.Anderson: Harvey Warren Anderson (1885-1971).
 J.Anderson: James Anderson (fl.1868).
 J.F.Anderson: J.F. Anderson (fl.1979). 
 J.G.Anderson: John Graham Anderson (1926-1970).
 J.L.Anderson: John L. Anderson (fl.1987).
 J.M.Anderson: John Malcolm Anderson (n.1943).
 J.P.Anderson: Jacob Peter Anderson (1874-1953).
 J.S.Anderson: Johanna S. Anderson (fl.1968).
 L.C.Anderson: Loran Crittenden Anderson (n.1936).
 L.E.Anderson: Lewis Edward Anderson (1912-2007).
 Lu.E.Anderson: Lucia E. Anderson (fl.1948).
 P.Anderson: Patricia Anderson (fl.1957).
 P.J.Anderson: Paul Johnson Anderson (1884-1971).
 R.A.Anderson: Roger Arthur Anderson (n.1935).
 R.B.Anderson: Redvers B. Anderson (fl.1924).
 R.H.Anderson: Robert Henry Anderson (1899-1969).
 R.J.Anderson: Robert James Anderson (n.1952).
 R.Y.Anderson: R.Y. Anderson.
 T.Anderson: Thomas Anderson (1832-1870).
 T.-H.Anderson: Trante-Heidi Anderson (fl.1976).
 W.Anderson: William Anderson (1750-1778).
 W.A.Anderson: William Arthur Anderson (1900-1949).
 W.R.Anderson: William Russell Anderson (1942).